La denominación Partido Obrero Socialista Revolucionario (Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, en francés) hace referencia a dos organizaciones políticas socialistas francesas del finales del siglo XIX:

 Partido Obrero Socialista Revolucionario (1882), organización heredera de la Federación del Partido de los Trabajadores Socialistas de Francia (Fédération du Parti des travailleurs socialistes, en francés), posteriormente renombrada como Federación de Trabajadores Socialistas de Francia (Fédération des travailleurs socialistes de la France, en francés), de carácter socialista y reformista, liderada por Paul Brousse y apellidada broussista.
 Partido Obrero Socialista Revolucionario (1890), fracción revolucionaria escindida de la Federación de Trabajadores Socialistas de Francia en 1890, con fuerte vocación sindical, liderada por Jean Allemane y apellidada allemanista.